Kertek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kertek (distrikt i Indonesien, lat -7,36, long 109,98), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kertek, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar